Wołków – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim
 Wołków – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim